Wool steht für:
 Wolle, als englische Bezeichnung 
 Wool (Dorset), Dorf in Südwest-England
 Wool (Band), US-amerikanische Rockband

Wool ist ferner der Nachname von
 Christopher Wool (1955–), US-amerikanischer Maler und Grafiker
 Ira G. Wool (1925–2012), US-amerikanischer Physiologe und Biochemiker
 John E. Wool (1784–1869), US-amerikanischer General während des Amerikanisch-Mexikanischer Krieges und des Sezessionskrieges